

Тоган — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Тоган — село, Сайрамський район, Туркестанська область